Panadero (span.: Bäcker) ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Castaño Panadero (* 1979), spanischer Radsportler
 Juan José Panadero (* 1974), spanischer Handballspieler
Panadero ist der Sportlername von
 Rubén Osvaldo Díaz (1946–2018), argentinischer Fußballspieler, siehe Panadero (Fußballspieler)
Panadero bezeichnet
 einen spanischen Tanz, eine Variante der Seguidilla, siehe Panadero (Tanz)